Amandla è una parola xhosa e zulu che significa "potere".

Può inoltre riferirsi a:
 Amandla – album di Miles Davis del 1989
 Amandla – canzone dei Queen, Anastacia e Dave Stewart.
 Amandla! A Revolution in Four Part Harmony – documentario del 2002 diretto da Lee Hirsch
Amandla Stenberg – attrice statunitense